Termenul August poate să fie:
August luna a opta a anului din calendarul Gregorian

Regalitate
August al II-lea al Poloniei (1670-1733)
August al III-lea al Poloniei (1696-1763)
Prințul August de Saxa-Coburg și Gotha (1818-1881), al doilea fiu al Prințului Ferdinand de Saxa-Coburg și Gotha

August nume de persoană:
Octavian August
Auguste Comte
Auguste Lumiere
Pierre-Auguste Renoir
Auguste Rodin
August Strindberg
Cezar August titlul onorific de "Augustus", pe care l-au primit unii monarhi
Variante:
August, Augustin, Aust, Austin, Augustus
'''Denumirea unor localități sau construcții:
Stadionul 23 august
23 August, Caraș-Severin
23 August, Constanța, reședința comunei cu același nume
23 August, Mehedinți

Vezi și
Listă de zile onomastice
Port Augusta oraș din Australia

Nume